Одновременно с турниром сильнейших сборных (Группа А), проходил турнир в группе В. В нем участвовало 6 команд: 3 команды, проигравшие квалификационные игры и ещё 3 команды.
Турнир проходил в рамках X Зимних Олимпийских игр в городе Гренобль на стадионе La Patinoire Municipale (Франция), с 7 февраля по 17 февраля 1968 года.

Турнир за 9-12 места (Группа В) 

Итоговая таблица

1
1968 год в хоккее